

Географія 
 Злинка — річка, притока річки Іпуть, Брянська область, Росія
 Злинка — місто, Брянська область, Росія
 Злинка — село, Кіровоградська область, Україна

Інше 
 Злинка — рослина родини айстрових